Тымотеуш Пухач (; ) — польский футболист, защитник «Панатинаикоса» и национальной сборной Польши.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в резервной команде «Леха». В 2017 году стал привлекаться до основной команды.

15 декабря 2017 года до конца сезона был отдан в аренду в «Заглембе» (Сосновец). 31 декабря 2018 на правах аренды стал игроком «Катовице».

18 мая 2021 года за 3.5 миллиона € подписал контракт с немецким клубом «Унион».

10 января 2022 года был отдан в аренду в турецкий клуб «Трабзонспор».

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Польши состоялся 1 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной России. Был включён в состав на чемпионат Европы 2020 года, где сыграл во всех 3 матчах групповой стадии.

Клубная статистика 

1 Включая Суперкубок Польши.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eu-football.info

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Заглембе» Сосновец
Игроки ФК «Катовице»
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Панатинаикос»